L’écriture kannada, ou l’écriture kannara, est un alphasyllabaire de la famille de la brahmi principalement utilisé pour écrire le kannada, l’une des langues dravidiennes du sud de l’Inde parlée notamment dans l'état du Karnataka. Dans cet état, il est aussi utilisé pour retranscrire des textes en sanskrit. Il sert également à écrire le konkani, conjointement avec plusieurs autres systèmes d'écriture, et il est aussi utilisé par plusieurs langues peu parlées comme le kodagu et le toulou.

Il est très similaire à l'alphasyllabaire télougou. Une personne pouvant lire l'un d'entre eux peut aisément lire l'autre. L'alphasyllabaire kannada partage aussi quelques similitudes avec l'alphasyllabaire cingalais.

L'alphasyllabaire comporte 50 caractères : 34 consonnes, 14 voyelles et 2 signes particuliers (anusvāra et visarga). Le nombre de symboles pouvant être écrits est cependant bien plus élevé que ces 50 caractères, puisque chacun correspond à une syllabe, réalisée en combinant une consonne avec une voyelle. Tout comme l'alphabet latin, l'alphasyllabaire kannada s'écrit de gauche à droite et la première ligne est celle du haut.

Caractères

Voyelles 
L'alphasyllabaire kannada comporte 14 voyelles (ಸ್ವರ  ; svara). Le tableau suivant les recense et donne également leur translittération dans la norme ISO 15919, ainsi que le nom donné pour chaque caractère dans la norme Unicode (les voyelles obsolètes sont ).

Yogavaahaka 
Les yogavaahaka, mi-voyelles mi-consonnes, incluent deux lettres : l'anusvāra, phonème de nasalisation, et le visarga, altération du S et du R devant les sourdes et en finales.

Consonnes 
L'alphasyllabaire kannada comporte 34 consonnes (ವ್ಯಂಜನ ; vyan̄jana). Par défaut, elles sont suivies de la voyelle ಅ (a ; ). Pour qu'une consonne soit suivie par une autre voyelle, il faut apposer la diacritique correspondant à la voyelle désirée sur la consonne. Pour qu'aucune voyelle ne suive une consonne, il faut placer un virama ( ್) sur la consonne.

Il existe aussi deux consonnes obsolètes :

Kagunita 
Le kannada écrit est composé de kagunita, correspondant aux syllabes. Chaque kagunita est réalisée par la ligature d'une consonne et d'une voyelle.

Le tableau suivant recense toutes les syllabes possibles. La colonne de gauche correspond aux consonnes suivies de la voyelle « neutre » a. La colonne de droite correspond aux consonnes suivies d'aucune voyelle.

Chiffres 
Le kannada utilise dix chiffres, dans un système d'écriture décimale positionnelle similaire aux chiffres arabes :

Par exemple, 2012 s'écrit ainsi  en kannada.

Transcription 

Les textes écrits avec l'alphasyllabaire malayalam peuvent aussi être écrits avec les systèmes d'écriture suivants :

 La romanisation ISO 15919, qui propose une romanisation avec des diacritiques et une romanisation adaptée au système à 7 bits de l'ASCII.
La cyrillisation qui n'est pas officielle.
 La devanagari qui est utilisé en konkani. Il s'agit également du système d'écriture authentique du sanskrit qui est parfois retranscrit en écriture kannada.
 L'alphasyllabaire malayalam qui est utilisé en konkani.
 Le braille.

Tableau 
Voici un tableau montrant les différentes transcriptions (les voyelles et les consonnes obsolètes sont ) :

Histoire 

L'alphasyllabaire kannada dérive de l'alphasyllabaire vieux-kannada à partir du . Celui-ci s'est développé vers le  à partir de l'alphasyllabaire kadamba, qui date du . L'alphabet kadamba provient lui-même de la brahmi.

Annexes

Liens internes 
 Kannada
 Alphabet télougou
 Alphabet tamoul
 Alphabet malayalam
 Grantha
 ಠ_ಠ

Liens externes

Références